Whisper (film), een Amerikaanse horrorfilm uit 2007, geregisseerd door Stewart Hendler
 Whisper (Lacy J. Dalton), een nummer uit 1981 van de Amerikaanse countryzangeres Lacy J. Dalton
 Whisper (Milk Inc.), een single uit 2006 van Belgische band Milk Inc.